Разиэль:

 Разиэль — ангел в иудаистической мифологии, более известный из учений еврейского мистицизма (каббала).
 Разиэль — главный герой компьютерных игр серии Legacy of Kain

Персоналии 
 Разиэль, Давид (1910—1941) — один из основателей и четвёртый руководитель подпольной военной организации «Иргуна»
 Разиэль-Наор, Эстер (1911—2002) — израильский педагог, общественный деятель, депутат Кнессета.